Bombardamento di Singapore – attacco giapponese nel 1941
 Bombardamento di Singapore – attacco degli Alleati nel 1944-45